Eissportzentrum Klagenfurt uključuje Stadthalle Klagenfurt i Sepp-Puschnig-Halle. One su višenamjenske sportske dvorane s ledenim podlozima. Hokejaška momčad EC KAC igra svoje utakmice u Stadthalle Klagenfurt dvorani.

Medveščak u Eissportzentrum Klagenfurt 
KHL Medveščak Zagreb je dosad ukupno odigrao 12 utakmica u Eissportzentrum Klagenfurt. 8 utakmica je izgubio i 4 utakmica je dobio. Zadnje 4 utakmice su zaredom pobijedili u Klagenfurtu.

Prvenstvene utakmice

Playoff

Izvori  
 EC KAC - KHL Medveščak

Športski objekti u Austriji
Hokej na ledu u Austriji